Zoryez ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Zoryez (* 1950), uruguayischer Fußballspieler
 Stefanía Zoryez (* 1983), uruguayische Leichtathletin